Юделевич (, , , ) — фамилия:
 Юделевич, Александр Исаакович (1925—2002) — советский и российский историк-антиковед.
 Юделевич, Михаил Львович (1914—1941) — советский белорусский писатель, драматург, театральный критик.

См. также 
 Юдалевич